Косберг — имя собственное; распространено в виде фамилий и названий.

Персоналии 
  (род. 1953) — норвежский архитектор.
 Косберг, Семён Ариевич (1903—1965) — советский инженер, эксперт в области авиационных и ракетных двигателей, доктор технических наук, Герой Социалистического Труда.

Другое 
 Косберг — небольшой ударный кратер в восточной части чаши кратера Гагарин на обратной стороне Луны.